(1946-), un acteur japonais ;
 Masayuki Suzuki (1956-), un chanteur japonais ;
 Masayuki Suzuki (1958-), un réalisateur japonais ;
 Masayuki Suzuki (1958-), un acteur et humoriste japonais plus connu sous le nom de scène de Great Gidayu ;
 Masayuki Suzuki (1972-), un batteur de heavy metal japonais.